«Night in the Ruts» — шостий студійний альбом гурту Aerosmith. Випущений 1 листопада 1979 року лейблом Columbia.

Списки композицій

Сторона A

Сторона B

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Aerosmith
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми